Probstberg ist der Name:
 einer Ortschaft der Gemeinde Wenzenbach
 einer Weingroßlage, siehe Probstberg (Großlage)
 eines Berges im Pfälzerwald, siehe Probstberg (Wasgau)